Lisac je lahko:
 Lisac (priimek)
 Lisac, Klana (Hrvaška)
 Lisac, Blato (Hrvaška) 
 Lisac (Hrvaška)